NGC 707 je galaksija u zviježđu Kit.

Izvori

Vanjske poveznice 
 

0707
NGC 0707